Mirambeau puede referirse a: 

 Mirambeau, comuna francesa situada en Charente Marítimo; o
 Mirambeau, comuna francesa situada en Alto Garona.